Il singolare del torneo di tennis Madrid Open 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Monica Seles che ha battuto in finale Chanda Rubin 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Monica Seles (campionessa)
 Arantxa Sánchez Vicario (secondo turno)
 Tamarine Tanasugarn (primo turno)
 Patty Schnyder (primo turno)

 Anna Smashnova (quarti di finale)
 Iva Majoli (primo turno)
 Ai Sugiyama (primo turno)
 Rita Grande (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Madrid Open 2002